Luigi Donato – pittore italiano del XV secolo
 Luigi Donato – medico italiano
 Luigi Donato – ex calciatore 
 Luigi Donato – scrittore italiano